Силинь — район городского подчинения городского округа Ичунь провинции Хэйлунцзян (КНР)
 Силинь — уезд городского округа Байсэ провинции Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР)